Heinz Nixdorf MuseumsForum, museu d'història dels ordinadors amb seu a Paderborn, a Alemanya
 Forma normal de capçalera (del seu nom en anglès Head Normal Form), una de les formes dels termes del càlcul lambda
 Forma normal de Hesse (del seu nom en anglès Hesse Normal Form), equació usada en geometria analítica per al càlcul de distàncies
 Forma normal d'Hermite (del seu nom en anglès Hermite Normal Form), forma de matriu esglaonada emprada en àlgebra lineal amb nombres enters